Fanfare (orkest), een muziekensemble met koperblazers en soms slagwerk
Fanfare (muzieksoort), een genre van composities
Fanfare (film), film van Bert Haanstra